«Ночь демонов» () — фильм ужасов режиссёра Адама Гираша, снятый в 2009 году. Ремейк одноимённого фильма 1988 года. В картине в камео снялась Линни Куигли, сыгравшая роль Сьюзан в оригинальном фильме.

Сюжет 
Новый Орлеан, 1925 год. Владелица старинного поместья Эванджелина Бруссар кончает жизнь самоубийством. Через 85 лет Анджела решает устроить здесь вечеринку на Хэллоуин. И вот вечером в стильно оформленном здании собирается толпа ряженной публики. Наркоторговец Колин пытается «толкать» здесь наркотики, однако неожиданно появляется полиция и объявляет вечеринку закрытой.

Но Анджела, Колин, Мэдди, Лили, Сьюзан, Декс и Джейсон остаются. Они отправляются обследовать здание и неожиданно находят в подвале кучу скелетов. Анджела видит в одном из черепов золотой зуб, однако челюсти неожиданно кусают девушку. Молодые люди пытаются покинуть здание, но ворота поместья оказываются закрытыми. Тогда Сьюзан рассказывает присутствующим историю о том, как Эванджелина Бруссар практиковала здесь чёрную магию.

Тем временем в поведении Анджелы начинают появляться некоторые странности. Она передаёт Дексу нечто через поцелуй, что приводит к демонической трансформации юноши. Во время интимной связи юноша инфицирует Лили. А Анджела, превратившись в монстра, срывает кожу с лица Сьюзан, что приводит и к её трансформации. Ещё оставшиеся людьми Колин, Джейсон и Мэдди начинают искать выход…

В ролях 
 Татьяна Канавка — Эванджелина Бруссар
 Майкл Арата — Луи Деверо
 Шеннон Элизабет — Анджела
 Диора Бэрд — Лили
 Бобби Сью Лютер — Сьюзан
 Моника Кина — Мэдди
 Майкл Копон — Декс
 Джон Бич — Джейсон
 Эдвард Ферлонг — Колин Леви 
 Линни Куигли — балерина
 Захари Джеймс Бернард — Балли
 Ирина Бескаравайная — Ирина
 Джейми Харрис — Найджел
 Тиффани Шепис — Дайана
 Ганс Лонго — Ханс
 Лэнс Э. Николс — сержант Доусон

Ссылки 
 
 

Фильмы ужасов 2009 года
Фильмы ужасов США
Фильмы о демонах
Фильмы о Хэллоуине
Фильмы Адама Гираша
Фильмы США 2009 года